Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2006 года среди мужчин — 21-й розыгрыш комплекта наград в хоккее с шайбой, который прошёл с 15 по 26 февраля на ледовых аренах «Паласпорт Олимпико» и «Торино Эспозициони» в итальянском Турине. Это были третьи Олимпийские игры, для которых в Регулярном сезоне НХЛ был сделан перерыв, чтобы сборные-участницы смогли созвать лучших игроков НХЛ для участия в турнире, и 10-й турнир с участием полноправных профессиональных игроков. Число участников было сокращено до 12: команды были разделены на две группы на предварительном этапе, в которых проходил круговой турнир, по четыре команды из каждой группы выходили в раунд плей-офф, где разыгрывали медали. На Олимпиаде в Турине установил своеобразный рекорд американец Крис Челиос: между его первым и последним участием прошло 22 года, поскольку Челиос дебютировал ещё на Играх в Сараево в 1984 году. Тем самым Челиос побил рекорд швейцарца Биби Торриани, который дебютировал в 1928 году, а последнюю Олимпиаду провёл в 1948 году.

Олимпийское золото завоевала сборная Швеции, которая победила сборную Финляндии в финале (3:2). Финны, в свою очередь, одержали победы во всех семи матчах вплоть до финала, в отличие от шведов, потерпевших два поражения на групповом этапе. Чехия же взяла бронзовые медали, а сборная России заняла 4-е место: несмотря на победу над Канадой, россияне проиграли два последующих матча с суммарным счётом 7:0 (сперва уступив финнам в полуфинале со счетом 0:4, затем проиграв чехам в матче за бронзу со счетом 0:3). В мужском турнире сборная Канады впервые в XXI веке потерпела поражение, проиграв дважды на групповом этапе (в том числе сенсационно уступив Швейцарии) и потерпев поражение от сборной России в четвертьфинале (2:0). До 2018 года этот турнир был единственным, на котором сборная Канады не завоёвывала золотые олимпийские медали.

Отборочный турнир 
Три команды на олимпийский турнир должны были квалифицироваться после двух этапов отборочного турнира. На первом этапе, в трёх группах по четыре команды, определялись победители групп, попадавшие во второй этап. На втором этапе, в трёх группах по четыре команды, определялись победители групп, попадавшие на Олимпийский турнир.

Первый этап 
На первом этапе должны были играть команды, которые после ЧМ-2004 занимали в мировой квалификации места с 18 по 30. Италия, занимавшая 19 место, попала на Олимпийский турнир как хозяин Олимпийских игр. После отказа Великобритании (25 место) квалифицировалась Южная Корея (31 место), но и Южная Корея тоже заявила об отказе, и на отборочный турнир попала Болгария (32-е место).

2-й этап 
К победителям 1-го этапа добавились команды, занимавшие в мировой квалификации места с 9 по 17.

На Олимпийский турнир квалифицировались команды Швейцарии, Латвии и Казахстана.

Олимпийский турнир 
12 команд были разделены на 2 группы. Для выхода в плей-офф было необходимо занять место не ниже четвёртого.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Индивидуальные награды 
 Символическая сборная
 Вратарь:  Антеро Нииттимяки
 Защитники:  Никлас Лидстрём,  Киммо Тимонен
 Нападающие:  Саку Койву,  Теэму Селянне,  Александр Овечкин
Source: IIHF
 MVP:  Антеро Нииттимяки
 Лучшие игроки
 Лучший вратарь:  Антеро Нииттимяки
 Лучший защитник:  Кенни Йонссон
 Лучший нападающий:  Теэму Селянне
Source: IIHF

Скандалы 
 27 февраля 2006 года в Стокгольме шведскую команду на церемонии празднования золота Олимпийских игр засняли на фоне рекламных плакатов спонсоров Шведской хоккейной ассоциации, а не Шведского олимпийского комитета. Вследствие этого Швецию грозились лишить золота Олимпийских игр, однако Финляндия решила не подавать эту жалобу.
 В 2011 году разразился ещё один скандал: нападающий сборной Швеции Петер Форсберг проговорился, что хоккеисты сборной Швеции умышленно проиграли Словакии 21 февраля со счётом 0:3 и заняли третье место, чтобы не выходить на сборную России или Канады теоретически до финала Игр. По словам Форсберга, «если бы мы у них (словаков) выиграли, в плей-офф пришлось бы намного сложнее». ИИХФ после заявления Форсберга начала рассмотрение данного инцидента, и Форсберг был вынужден дать дополнительные письменные разъяснения своих слов. Швед, в частности, отметил:

Я выбрал неправильное слово, чтобы описать ситуацию накануне матча со Словакией. Что я хотел сказать, так это то, что даже человеку с таким большим опытом турнирной борьбы, как я, иногда бывает трудно найти мотивацию в игре, в которой необязательно побеждать. Разумеется, каждый из нас всегда делал все возможное для команды, полностью отдаваясь игре, и мы старались сыграть как можно успешнее. Но, конечно, эмоциональное наше состояние оставляло желать лучшего. Думаю, игроки высокого уровня поймут ту ситуацию.

ИИХФ приняла объяснение шведа и решила прекратить рассмотрение дела.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 2006